Waal bezeichnet:

 Waal (Burg), Bezeichnung für die Gräben- und Wallanlagen von Burgen
 Waal (Fluss), den südlichen Arm im Flussdelta des Rheins in den Niederlanden
 Waal (Bewässerung), eine Bewässerungsmethode
 Waal (Schwaben), Markt im Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Waal (Rohrbach), Ortsteil der Gemeinde Rohrbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 De Waal (Texel), ein Dorf auf der niederländischen Insel Texel
 Waal (Fähre), eine Doppelendfähre
 Waal-Warmzeit, eine Warmzeit auf der Erde, die von etwa 1,3 Mio. Jahren bis 0,9 Mio. Jahren andauerte

Waal ist der Familienname folgender Personen:
 Albie de Waal (* 1942), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Anton de Waal (1837–1917), deutscher katholischer Theologe, Kirchenhistoriker, Christlicher Archäologe und Wissenschaftsorganisator
 Cornelis de Waal (1881–1946), deutsch-niederländischer Landschafts-, Marine-, Stillleben-, Interieur- und Porträtmaler
 Edmund de Waal (* 1964), englischer Keramiker, Professor und Autor
 Frans de Waal (* 1948), niederländischer Zoologe und Verhaltensforscher
 Giovanni Waal (* 1989), surinamischer Fußballspieler
 Johannes de Waal (1604–1649), Leidener Anatom (auch Johannes de Wale, Jan de Wale, Johan de Wal oder Johannes Walaeus)
 Kit de Waal (* 1960), britische Schriftstellerin
 Leen van der Waal (1928–2020), niederländischer Ingenieur und Politiker (Staatkundig Gereformeerde Partij), MdEP
 Max de Waal (* 2002), niederländischer Fußballspieler
 Nic Waal (1905–1960), norwegische Psychologin
 Rein de Waal (1904–1985), niederländischer Hockeyspieler und -trainer
 Rian de Waal (1958–2011), niederländischer Pianist und Hochschullehrer
 Thomas de Waal (* 1966), englischer Journalist und politischer Autor
 Willemijn Waal (* 1975), niederländische Altorientalistin und Hethitologin

Siehe auch:

 Waals
 Wal
 Wahl (Begriffsklärung)
 Vaal